A rua Miguel de Cervantes é um tradicional logradouro do bairro do Cachambi, zona norte da cidade do Rio de Janeiro. 

Destaca-se pelo grande comércio nela presente. De papelarias a supermercado, passando por drogarias, vídeolocadoras, floriculturas, padarias e bares.

Miguel de Cervantes